

Sigle 

Le sigle BR peut signifier :
 Banque de la Réunion ;
 Base de remboursement de la sécurité sociale en France ;
 , roman de Kōshun Takami, ainsi que ses adaptations au cinéma et en manga ;
 Bayerischer Rundfunk, Radio bavaroise ; 
 Blu-ray, en lieu et place de l'abréviation officielle  (), pour éviter la confusion en français avec « bande dessinée ».
 Brigade de recherches, unité de la Gendarmerie Nationale dédiée à l'exercice de la Police Judiciaire.
 Brigade de renseignement, un organisme dans l'armée de terre française ;
 Brigades rouges ;
 British Rail ou British Railways, l'ancien opérateur des chemins de fer au Royaume-Uni ;
 , un caoutchouc synthétique à usages généraux.

Code 
Le code BR ou br peut faire référence :
 au Brésil :
 selon la norme ISO 3166-1, code alpha-2 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 selon la liste des domaines Internet de premier niveau () : .br ;
 à Brest, selon la liste des quartiers maritimes ;
 au breton selon la norme ISO 639-1 de représentations des langues ;
 au Chargé d'intervention en habilitation électrique basse tension, selon NF C18-510 ;
  ;
 l'herbier du Jardin botanique national de Belgique selon l'Index Herbariorum.

Symbole 
 Br est le symbole du brome, un élément chimique.
 Br est le symbole du .
 br est un élément des langages de balisage  et , qui représente un saut de ligne ( en anglais).

Abréviation 
 Br., l'abréviation du botaniste Robert Brown (1773-1858)

Code